Altos puede referirse a:

 Altos, localidad del Paraguay;
 Altos, localidad del Brasil;
 Los Altos, nombre de varias localidades en Hispanoamérica;
 altos, nombre común de Chenopodium album, la quinoa.